Neo ou Néo, qui signifie nouveau, peut désigner :

 Le neo, une langue artificielle
 Neo, le personnage central de la trilogie Matrix.
 Radio Néo, une radio parisienne
 Neo, un média vidéo 
 Le Néo, un groupe de mutants ennemis des X-Men
 L'abréviation de néoplasie en médecine
 Le nom d'un forfait mobile chez Bouygues Telecom
 , une cryptomonnaie.

Le préfixe néo- est à l'origine de plusieurs mots en français exprimant la nouveauté :
 néologisme

Sigle
 Nouvel équipement opérationnel, terminal mobile connecté de la police et de la gendarmerie 
 Nouvelles Éditions Oswald est une maison d'édition spécialisée dans la littérature populaire, notamment le fantastique et le roman noir.
 New Engine Option, nouvelle version de la famille A320 d'Airbus, attendue pour 2015 ;
 New Energy Options, une société brésilienne de production d'électricité alternative, comme les champs d'éoliennes ;
 NEO, magazine anglais sur le cinéma japonais et les manga.
 "", sigle de l'expression en anglais pour objet géocroiseur.

Paronyme 
 Neos
Abréviation